Francisco Otero puede hacer referencia a:
 Francisco de Otero y Cossío (c. 1640-1714), inquisidor y arzobispo español.
 Francisco Otero González (1860-1880), regicida infructuoso español.
 Francisco Otero Besteiro (1933-1994), artista español.